een Engelse politieman
 Bobby (1973), een Indiase film
 Bobby (2006), een Amerikaanse film

Namen:
 een variant van Bob (voornaam)
 een aan Robrecht verwante voornaam

Zie ook
 Bobbi (doorverwijspagina)
 Bobbie (doorverwijspagina)